HAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hatzfeldthaven (Papua Nuova Guinea)
 haz – codice ISO 639-3 della lingua hazaragi